

Astronomia 
 17942 Whiterabbit – asteroide della fascia principale

Cinema e televisione 
 White Rabbit – film del 2013 diretto da Tim McCann
 Il coniglio bianco (White Rabbit) – episodio della prima stagione di Lost
 Rapinatori pacifisti (White Rabbit) – episodio della quinta stagione di Law & Order - I due volti della giustizia

Cucina 
 White Rabbit – marchio di caramelle cinese

Letteratura 
 Il coniglio bianco (The White Rabbit) – romanzo di Bruce Marshall del 1952

Musica 
 White Rabbit – singolo dei Jefferson Airplane del 1967
 White Rabbit – album di George Benson del 1972
 White Rabbit – extended play di Thrones del 1999
 White Rabbit – album degli Egypt Central del 2011

Personaggi immaginari 
 Coniglio Bianco (White Rabbit) – personaggio del romanzo Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll
 Coniglia Bianca (White Rabbit) – personaggio della Marvel Comics

Pagine correlate 
 White Rabbits